Neander är ett efternamn, som förekommer bland annat i Sverige och Tyskland. Offentlig statistik tillgänglig i juni 2017 angav att 181 personer med namnet Neander var bosatta i Sverige. Antalet bärare av namnet i Tyskland uppskattas till 245.

Personer med efternamnet Neander
 Adil Neander (1888–1963), svensk läkare
 Albin Neander (1878–1928), svensk författare
 August Neander (1789–1850), tysk teolog
 Christoph Friedrich Neander (1723–1802), kyrkoherde i Kurland, psalmförfattare
 Ernst Neumann-Neander (1871–1954), tysk motorcykelkonstruktör
 Eva Neander (1921–1950), svensk författare
 Gustaf Neander (1874–1941), svensk läkare
 Herman Neander (1885–1953), svensk präst
 Joachim Neander (1650–1680), tysk predikant och psalmförfattare
 Johannes Neander (1846–1895), svensk missionsledare och präst
 Sanfrid Neander-Nilsson (1898–1950), svensk arkeolog, författare och tidningsman

Se även
 Neander (motorcykel), tysk motorcykel, tillverkad 1925–1929.

Källor

Svenska efternamn
Tyska efternamn

de:Neander
fr:Neander
it:Neander
nl:Neander
ru:Neander
pt:Neander